The Man Between – cortometraggio del 1914 prodotto dalla Victor Film Company
The Man Between – film del 1923 diretto da Finis Fox
 Accadde a Berlino (The Man Between) – film del 1953 diretto da Carol Reed